Carlo Bini (1806 - 1842), escritor italiano. 

Bini, Carlo